Laidlaw ist der Familienname folgender Personen: 
 Alex Laidlaw (1877–1933), schottischer Rugbyspieler
 Alice Ann Laidlaw (* 1930), kanadische Gegenwartsautorin, siehe Alice Munro
 Chris Laidlaw (* 1943), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Frank Laidlaw (* 1940), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Frank Fortescue Laidlaw (1876–1963), britischer Biologe
 Greig Laidlaw (* 1985), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Irvine Laidlaw, Baron Laidlaw (* 1943), schottischer Geschäftsmann und Politiker

 Ken Laidlaw (* 1936), britischer Radrennfahrer
 Marc Laidlaw (* 1960), US-amerikanischer Science-Fiction- und Horrorautor
 Nikoline Laidlaw (* 1995), dänische Ruderin
 Patrick Laidlaw (1881–1940), britischer Mediziner
 Ray Laidlaw (* 1948), Schlagzeuger bei Lindisfarne (Band)
 Robena Anne Laidlaw (1819–1901), englische Pianistin
 Robert Laidlaw (1856–1915), schottischer Geschäftsmann und Politiker
 Ross Laidlaw (* 1992), schottischer Fußballspieler
 Roy Laidlaw (* 1953), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Stuart Laidlaw (1877–1960), kanadischer Lacrossespieler
 Tom Laidlaw (Thomas John Laidlaw; * 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 William G. Laidlaw (1840–1908), US-amerikanischer Politiker

Laidlaw steht weiter für:
 Laidlaw International (Laidlaw International Inc.), eine 1924 gegründete Bustransport-Firma in den USA, die auch Greyhound übernahmen und jetzt zu First Student gehören
 Laidlaw (British Columbia)
 Laidlaw, Krimi-Figur von William McIlvanney